TCI steht als Abkürzung für:
 Target Controlled Infusion, zielgerichtete Infusion von Arzneimitteln
 Tele-Communications Inc., US-amerikanischer Anbieter von Kabelfernsehen
 Télévision Côte d’Ivoire, ivorischer Fernsehsender
 The Children’s Investment Fund, ein britischer Hedgefonds
 Tool Calling Interface, siehe Profinet #Engineering
 Touring Club Italiano, italienische Tourismusorganisation
 Turks- und Caicosinseln, britisches Überseegebiet in der Karibik

Abkürzung